Presse kan henvise til flere artikler:

 Presse – fællesbetegnelse for en række medier og medievirksomheder; ofte i bestemt form: "Pressen"
 Presse (apparat) – et apparat, der presser noget sammen, for eksempel en vinpresse eller en rullepølsepresse